Dyer steht für:
 Dyer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dyer Observatory (Arthur J. Dyer Observatory), astronomisches Observatorium der Vanderbilt University, Tennessee

Dyer ist der Name folgender 

Orte:

— in den Vereinigten Staaten:
 Dyer (Arkansas)
 Dyer (Indiana)
 Dyer (Kalifornien)
 Dyer (Kentucky)
 Dyer (Nebraska)
 Dyer (Nevada)
 Dyer (Tennessee)
 Dyer, historischer Name von Beasley (Texas)
 Dyer (Washington)
 Dyer (West Virginia)
 Dyer Brook, Maine
 Dyer Cove, Maine
 Dyer Island (Rhode Island)

— in Südafrika:
 Dyer Island (Südafrika)

geografischer Objekte:
 Dyer-Plateau, Hochebene im Palmerland, Antarktika
 Dyer Point, Kap der Thurston-Insel, Antarktika

Siehe auch:
 Dyar
 Dier